Darleux est le patronyme de plusieurs personnalités, notamment :
 Cléopâtre Darleux (1989-), gardienne de l'équipe de france, championne olympique et chevalier de la légion d’honneur. 
 Corinne Morel Darleux (1973-), autrice, essayiste, chroniqueuse et militante écosocialiste. 
Patronyme français